Räuberburg steht für:
 Burg Dischingen, Baden-Württemberg
 Zbojnícky zámok, Slowakei 
Siehe auch:
 Burg Räuberschlösschen